Jampang Kulon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jampang Kulon, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Jampang Kulon, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar